Waterloo, a waterlooi csata rövid megnevezése

Földrajz

Amerikai Egyesült Államok
Waterloo (Alabama)
Waterloo (Dél-Karolina)
Waterloo (Georgia)
Waterloo (Illinois)
Waterloo (Indiana)
Waterloo (Fayette megye, Indiana)
Waterloo (Johnson megye, Indiana)
Waterloo (Iowa)
Waterloo (Kalifornia)
Waterloo (Kansas)
Waterloo (Louisiana)
Waterloo (Maryland)
Waterloo (Clark megye, Missouri)
Waterloo (Lafayette megye, Missouri)
Waterloo (Montana)
Waterloo (Nebraska)
Waterloo (Monmouth megye, New Jersey)
Waterloo (New Hampshire)
Waterloo (kisváros, New York)
Waterloo (falu, New York)
Waterloo (Nyugat-Virginia)
Waterloo (Ohio)
Waterloo (Oregon)
Waterloo (Clarke megye, Virginia)
Waterloo (Culpeper megye, Virginia)
Waterloo (Fauquier megye, Virginia)
Waterloo (New Kent megye, Virginia)
Waterloo (Grant megye, Wisconsin)
Waterloo (Jefferson megye, Wisconsin)
Waterloo (Wisconsin)

Ausztrália
Waterloo, Új-Dél-Wales
Waterloo, Dél-Ausztrália
Waterloo, Victoria
Waterloo, Nyugat-Ausztrália

Belgium
 Waterloo, belga település a vallon Vallon-Brabant tartomány területén.

Egyesült Királyság
Waterloo metróállomás, London
Waterloo pályaudvar, London
Waterloo & City line, londoni metróvonal

Kanada
 Waterloo település Kanada Ontario tartományában.
 Waterloo, település Kanada Quebec tartományában.

Sierra Leone
 Waterloo, város Sierra Leonében

Film 
 Waterloo (1929) film
 Waterloo (1970) Szergej Fjodorovics Bondarcsuk filmje

Zene 
 Waterloo, az ABBA együttes dala (1974)
 Waterloo, az ABBA együttes albuma (1974)

Kapcsolódó szócikkek 
Waterlooi csata (egyértelműsítő lap)